Achille Varlet in arte Verneuil (1639-1709) – attore francese
 Camille Varlet (1872-1945) – pittore francese
 Charles Varlet in arte La Grange (1635 o 1639-1692) – attore francese
 Dominique Marie Varlet (1678-1742) – vescovo cattolico francese
 Louis Varlet (1837-1895) – industriale e politico francese
 Jean-François Varlet (1764-1837) – rivoluzionario francese, leader degli Enragés
 Charles-Zachée-Joseph Varlet (1733-1811) – politico e militare francese